A 2011-es WTCC portugál nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság hatodik fordulója. 2011. július 3-án rendezték meg a Circuito da Boavista-n, Portóban, Portugáliában.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmény

Portugal
Autóversenyzés Portugáliában
Porto